Spojení písmene E a číslice 63 může mít různé významy:

 Evropská silnice E63
 BMW řady 6 (E63)